

События 
 Консулы Флавий Цезарий и Ноний Аттик.
 397—418 — Император Восточной Цзинь Сыма Дэцзун (Ань-ди).
 Мятеж Ван Гуна в Южном Китае.
 Наступление табгачей остановлено Муюнами. Распри среди Муюнов. Тоба Гуй занял г. Е.
 Хунны в Хэси отделились от Младшей Лян, создав свою Северную Лян. Сяньбийцы Туфа основали Южную Лян.

Родились 

 30/31 марта — Кук-Балам I, правитель Баакульского царства со столицей в Токтане.
 Киприан Галльский — древнеримский поэт.

Скончались 
 4 апреля — Св. Амвросий Медиоланский, епископ Милана.
Св. Либорий — епископ Ле-Мана.
Маркеллина — святая, день памяти — 17 июля.
 11 ноября — Св. Мартин Турский, епископ Тура.
17 сентября — Нектарий, патриарх Константинопольский.
4 апреля — Св. Филастрий, епископ Брешии.

См. также